«Earned It» (известная также как «Earned It (Fifty Shades of Grey)») — песня канадского певца The Weeknd из саундтрека к кинофильму «Пятьдесят оттенков серого». Вышла в качестве первого сингла из сборника саундтреков к кинокартине, позже в обновленной версии трек вошёл во второй студийный альбом музыканта Beauty Behind the Madness (2015).

Сингл достиг № 3 в американском хит-параде Billboard Hot 100 и стал вторым для Уикнда хитом в лучшей десятке Top 10 в США (вслед за его совместным с певицей Арианой Гранде хитом «Love Me Harder»; № 7) и его самым успешным на сегодняшний день продвижением в чарте.

Сингл достиг платинового статуса в США и Канаде и возглавил соул-чарты в Великобритании (№ 1 в UK R&B Chart) и США (№ 1 в Hot R&B/Hip-Hop Songs).

Песня была номинирована на премию Оскар-2016 в категории За лучшую песню к фильму и три премии Грэмми, одну из которых получила в категории «Грэмми» за лучшее R&B-исполнение.

Отзывы 
Журнал Rolling Stone поместил песню «Earned It» на позицию № 39 в своём итоговом списке Лучших песен 2015 года (50 Best Songs of 2015), в который попали ещё две песни Уикнда: «The Hills» и «Can't Feel My Face».

Видеоклип 
Музыкальное видео было снято британским режиссёром и актрисой Самантой Тейлор-Джонсон и вышло на каналах Vevo и YouTube 21 января 2015. В клипе снялась Дакота Джонсон, исполнившая главную роль в «Пятидесяти оттенков серого».

Список треков 
 Republic — 06025 4730000 3

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2014 года
Поп-баллады
Ритм-энд-блюз-баллады
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни из кинофильмов
Песни The Weeknd
Синглы Republic Records